Субботинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Субботинский сельсовет — в Шушенском районе Красноярского края.
 Субботинский сельсовет — в Сафакулевском районе Курганской области.
 Субботинский сельсовет — в Солнцевском районе Курской области.